A 30 889-es számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza közigazgatási területén. A Nyíregyháza-észak–Záhony-csomópont egyik átkötő útja, az M3-as autópálya és a 403-as út elágazásánál.

Ezt a számozást az az út viseli, amely a 403-as út felől tart a sztráda felé, Budapest irányában. Közvetlenül azonban egyikkel sem találkozik: a 30 880-as útból ágazik ki és a 30 802-es útba torkollva ér véget. Hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 647 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

30889
30889
30889
M3-as autópálya